Traliccio – sostegno metallico a travatura reticolare, molto usato nella costruzione di linee elettriche aeree
 Traliccio equivalente – modello di calcolo di nervature in calcestruzzo armato usato nella Analisi strutturale